Михаил Золотухин:
 Золотухин, Михаил Афанасьевич (1918—1968) — Герой Советского Союза.
 Золотухин, Михаил Иванович (1904—1954) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.